Такмичење у бацању кладива у мушкој конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2018. у Берлину одржано је 6. и 7. јула на Олимпијском стадиону.

Титулу освојену у Амсредаму 2016, бранио је Павел Фајдек из Пољске.

Земље учеснице 
Учествовало је 30 бацача кладива из 18. земаља.

  Неутрални атлетичари (2)
  Белорусија (3)
  Грчка (1)
  Италија (2)
  Мађарска (2)
  Молдавија (1)
  Норвешка (1)
  Пољска (2)
  Словачка (1)
  Словенија (1)
  Турска (2)
  Уједињено Краљевство (2)
  Украјина (3)
  Финска (2)
  Француска (1)
  Холандина (1)
  Шведска (1)
  Шпанија (2)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2018. години 
Десет најбољих европских бацача кладива 2018. године до почетка такмичења (6. августа 2018), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

''Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+0)

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама 30 такмичара подељено је у две групе по 15. Квалификациона норма за финале износила је 76,00 м (КВ), коју су пребацила 4. такмичара, а осталих  8 се у квалификовало према постигнутом резултату (кв).

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Финале

Референце

Спољашње везе 

Европско првенство у атлетици на отвореном 2018.
Бацање кладива на Европском првенству у атлетици на отвореном